

Дубровино — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Дубровино — село, Романовський район, Алтайський край